Miejscowości we Europie:
 Lula – wieś w Holandii, w prowincji Groningen, w gminie Hoogezand-Sappemeer
 Lula – wieś (obec) na Słowacji położona w kraju nitrzańskim, w powiecie Levice
 Lula – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Sardynia, w prowincji Nuoro

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Lula – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Banks
 Lula – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Coahoma

Osoby:
 Lula – brazylijski piłkarz 
 Luiz Inácio Lula da Silva – prezydent Brazylii